Грёнер, Сверре — норвежский гимнаст,
 Грёнер, Вильгельм — немецкий государственный деятель

См. также 
 Пакт Эберта — Грёнера